Borna Ćorić era il detentore del titolo ma non ha potuto difenderlo in quanto ha superato i limiti di età per i tornei juniores.

Omar Jasika ha sconfitto in finale Quentin Halys per 2–6, 7–5, 6–1.

Teste di serie

  Andrey Rublev (quarti di finale)
  Orlando Luz (secondo turno)
  Jared Donaldson (terzo turno)
  Stefan Kozlov (quarti di finale, ritirato)
  Quentin Halys (finale)
  Frances Tiafoe (semifinale)
  Lee Duck-hee (quarti di finale)
  Roman Safiullin (terzo turno)

  Marcelo Zormann (terzo turno)
  Michael Mmoh (primo turno)
  Jumpei Yamasaki (primo turno)
  Naoki Nakagawa (primo turno)
  Matías Zukas (primo turno)
  Taylor Harry Fritz (terzo turno)
  Francisco Bahamonde (primo turno)
  Nicolás Álvarez (primo turno)

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni 

  Yusuke Takahashi (primo turno)
  Viktor Durasovic (primo turno)
  Simone Roncalli (secondo turno)

  Mikael Ymer (quarti di finale)
  Matteo Berrettini (terzo turno)
  Simon Friis Søndergaard (primo turno)

Wildcard 

  Reilly Opelka (secondo turno)
  Walker Duncan (primo turno)
  Aron Hiltzik (primo turno)
  Sameer Kumar (primo turno)

  Deiton Baughman (primo turno)
  Tommy Paul (primo turno)
  Eduardo Nava (primo turno)
  John McNally (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

US Open 2014